Hickory Valley ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hickory Valley (Arkansas)
 Hickory Valley (Louisiana)
 Hickory Valley (Tennessee)